Любовь Александровна Стеклова (1929—2002) — звеньевая виноградарского совхоза «Малая земля» Министерства пищевой промышленности СССР, город Новороссийск Краснодарского края. Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родилась в 1929 году в станице Неберджаевская Крымского района Краснодарского края. Русская.

В посёлок Мысхако близ Новороссийска 14-летняя Люба Стеклова приехала вместе с матерью после его освобождения и помогала рабочим засыпать воронки от бомб, очищать землю от железа, подвязывать виноградные кусты. После окончания войны была зачислена в штат совхоза.

Осенью 1946 года она окончила агрономические курсы и получила профессию обрезчицы.

Весной 1947 года возглавила комсомольское звено, труженики которого в 1948 году на площади 22,15 гектара собрали урожай по 42.97 центнера винограда с гектара, перевыполнив план на 127,7 процента.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 октября 1949 года, за получение высокого урожая винограда при выполнении виноградарскими совхозами плана сдачи государству сельскохозяйственных продуктов в 1948 году и обеспеченности семенами всех культур в размере полной потребности для весеннего сева 1949 года Стекловой Любови Александровне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1950 года работала бригадиром виноградарской бригады в совхозе «Малая земля» (Мысхакский сельсовет Верхнебаканского района).

Избиралась делегатом Всесоюзной конференции сторонников мира (1952).

В 1974—1982 годах — секретарь профсоюзного комитета совхоза «Малая земля», избиралась делегатом съездов профсоюзов СССР.

Скончалась в 2002 году.

Награды 

Золотая медаль «Серп и Молот» (05.10.1949);
 Орден Ленина (05.10.1949)
 Орден Ленина (26.09.1950)
 Орден Ленина (27.08.1951)
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 и другими

Память 

 В Краснодаре установлена мемориальная доска с именами Героев Социалистического Труда Кубани и Адыгеи

См. также 
 Герои Социалистического Труда Краснодарского края

Примечания

Литература

Ссылки 
  
 Постановление Главы администрации Краснодарского края от 09.01.1996 N 8 “О присвоении почетного звания “Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани“

Персональные пенсионеры союзного значения
Персоналии:Краснодарский край
Депутаты Краснодарского краевого совета
Герои Социалистического Труда Краснодарского края